Perfect puede referirse a:

 Perfect, banda polaca de rock.
Perfect, un filme romántico de 1985.
 «Perfect» (1988), canción de Fairground Attraction
 «Perfect» (1995), canción de Alanis Morissette del álbum Jagged little pill
 «Perfect» (1998), canción de The Smashing Pumpkins.
 «Perfect» (2003), canción de Simple Plan.
 «Perfect»(2009), canción de Depeche Mode.
 «Perfect» (2015), segundo sencillo del álbum Made in the A.M. de la banda One Direction.
 «Perfect» (2017), canción de Ed Sheeran.